

Bułgaria 
 Skobelewo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Skobelewo – wieś w obwodzie Łowecz
 Skobelewo – wieś w obwodzie Płowdiw
 Skobelewo – wieś w obwodzie Sliwen
 Skobelewo – wieś w obwodzie Stara Zagora